Bebaiotes är ett släkte av insekter. Bebaiotes ingår i familjen Achilixiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Bebaiotes